Tadeusz Nowak (1913-1994) – działacz ludowy, komendant Batalionów Chłopskich w Wielkopolsce
 Tadeusz Nowak (1914-1941) – lotnik, pilot myśliwski, uczestnik kampanii wrześniowej i bitwy o Anglię
 Tadeusz Marian Nowak (1917-2010) – profesor, historyk wojskowości, ekspert teleturnieju Wielka Gra
 Tadeusz Nowak (1919-2015) – lekkoatleta, trener i działacz sportowy
 Tadeusz Nowak (1929-2002) – prawnik, profesor postępowania karnego
 Tadeusz Nowak (1930-1991) – poeta i prozaik
 Tadeusz Nowak (ur. 1948) – piłkarz
 Tadeusz Nowak (ur. 1951) – historyk, mediewista